Jehle ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Marie Jehle (1937–2000), österreichisch-liechtensteinische Künstlerin
 Erwin Jehle (1923–2004), liechtensteinischer Skilangläufer
Frank Jehle (1939–2022), Schweizer Theologe, Pfarrer, Lehrer und Autor
 Fridolin Jehle (1908–1976), Historiker, Philologe und Heimatforscher
 Friedrich Martin Jehle (1844–1941), deutscher Pfarrer, Dichter, Komponist und Hymnologe 
 Geoffrey A. Jehle (* 1953), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Gustav Jehle (1908–1991), liechtensteinischer Politiker (FBP)
 Herbert Jehle (1907–1983), deutsch-US-amerikanischer Physiker

 Johannes A. Jehle (* 1961), deutscher Biologe und Phytomediziner
 Johannes Jehle (1881–1935), deutscher Orgelbauer, Komponist, Dichter, Musikverleger und Musikalienhändler 
 Jörg-Martin Jehle (* 1949), deutscher Kriminologe und Hochschullehrer
 Joseph Jehle (20. Jahrhundert), Schweizer Sportschütze 
 Kunz Jehle (~1480–1525; eigentlich Konrad Jehle), Führer des Hauensteiner Haufens im Deutschen Bauernkrieg
 Ludwig Jehle (1899–1960), deutscher Lehrer, Heimatforscher und Dichter
 Marianne Jehle-Wildberger (* 1937), Schweizer Historikerin und Lehrerin, Biografin von Adolf Keller

 Mathilde Lejeune-Jehle (1885–1967), Schweizer Lehrerin, Pazifistin und Bildungspolitikerin
 Otto Jehle (* 1893), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat

 Raimund Jehle (* 1966), deutscher Agrarökonom
 Rudolf Jehle (1894–1970), Liechtensteiner Sportschütze 
 Sebastian Jehle (* 1965), deutscher Architekt, siehe Hascher Jehle Architektur
 Tobias Jehle (1885–1978), liechtensteinischer Bauunternehmer und Politiker (FBP)
 Volker Jehle (* 1954), deutscher Schriftsteller, Literaturwissenschaftler und Herausgeber

Jehle ist der Name folgender Unternehmen:
 Jehle (Unternehmen), Unternehmen aus Liechtenstein

Siehe auch:
 Jele